Robert Łuczak (ur. 1963) – polski kompozytor muzyki filmowej i teatralnej
 Robert Łuczak (ur. 1977) – polski geograf i socjolog, ekspert ds. polityki miejskiej